De bende van Jan de Lichte (boek), roman uit 1952/1957
 De Bende van Jan de Lichte (televisieserie), gebaseerd op bovenstaand boek
 De bende van Jan de Lichte (stripreeks), stripreeks die liep van 1985 tot 1991